Ба́бичев () — російське прізвище. Жіноча форма — Бабичева.

Відомі носії 
 Бабичев Володимир Данилович (1906—1970) — Герой Радянського Союзу.
 Бабичев Данило Якович — український адвокат, громадський діяч.
 Бабичев Олександр Володимирович ( 1938) — український авіамоделіст, майстер спорту міжнародного класу (1975).
 Бабічев Сергій Ігорович (1993-2015) — молодший сержант батальйону ім. Кульчицького, учасник російсько-української війни.
 Бабичев Федір Семенович (1917—2000) — український хімік.

Російські прізвища